«Чужая патриция» — музыкальный альбом группы Alien Pat Holman вышедший в 1995 году.

Это была первоначально группа «Alien Pat. Holman», возглавляемая Гансом Хольманом, но чуть позже Ганс познакомился с Дельфином, психоделическая музыкальная группа Alien Pat. Holman вылилась в альтернативный проект «Дубовый Гаайъ». Дельфин был автором текстов в Дубовом Бэнде, но параллельно группа Alien Pat Holman продолжала писать музыку, со словами на английском языке, отдельно от Дубового Бэнда. Но в 1996 году Дельфин покинул Дубовый Гаайъ, и ребятам из APH ничего не оставалось, как продолжать исполнять музыку в духе Alien Pat. Holman, но уже в Дубовом Бэнде.

Список композиций 
Издание альбома долгое время являлось загвоздкой в истории о "Дубовом Гаайе". Поэтому на CD версии альбома много недостоверной информации, включая список участников и искаженные названия композиций.

Участники записи 
 Ганс Хольман — вокал, гитара
 Иван Лебедев — синтезатор, плёнки
 Роман Лебедев — ритмика
 Влад Буцык — основная ритмика
 Андрей Грачёв — звукоинжениринг

Дополнительная информация 
 Автор музыки и текстов — Ганс Патриций Хольман.
 Несмотря на то, что буквально вся музыка альбома исполнена на английском языке, в скит под номером 6 был вставлен диалог на русском — диалог между Человеком и Богом из советского художественного фильма «Допинг для ангелов» (1990).
 «Ode to Brian Jones (Requiem to Rocken'roll)» — посвящение легендарному участнику Rolling Stones, погибшему в схватке с героином.
 «The school again» успела войти в 95м году в первую российскую психоделическую компиляцию «FlyingHigh».

Неточности 
На внутренней стороне обложки диска (и кассеты) указаны имена Дельфина (Дольпф), Миши Воинова (Миша Вор’роу) и Мутабора (Д. Мутто-Бутто), хотя ни один из них не участвовал в создании и записи альбома. Вероятно это связано с тем, что обложка, как и сам альбом, создавалась в 1995 году. Тогда ещё Дельфин, Мутабор и Миша Воинов были участниками группы.

Ссылки 
Информация об альбоме. Рецензия на альбом

Альбомы группы «Дубовый Гаайъ»
Альбомы психоделического рока